Дизеловите мотрисни влакове (ДМВ) са строени в немската фирма Siemens AG през 2005 г. Те са еднакви с влаковете на немските железници DB VT 642 и са известни с названието Сименс Дезиро. Доставяни са и за железниците на Румъния, Унгария, Дания и др.

В България получават серия 10.000 и се състоят от два моторни вагона, всеки с двуосна талига под кабината на машиниста и една обща между тях. В експлоатационни условия двата вагона са неделими. Като конструкция те са еднакви, но се различават по вътрешното си обзавеждане и затова са означени с буквите А и В. Основната разлика между тях е в това, че във вагон А се намира тоалетната и багажното помещение, а във вагон В част от пътническия салон отговаря на условията на първа класа (граничещи с една от двете командни кабини 12 места, обособени от второкласната част чрез прозрачни, на бели квадратчета: врата и стена) . Общият брой на местата за сядане е 123, а правостоящите са за около 90 души. Всеки от вагоните се задвижва от машинна тракционна група, състояща се от: 6-цилиндров водноохлаждан дизелов двигател (мощност 275 кW), 5-степенна автоматична скоростна кутия с потеглящ хидротрансформатор и с вградена хидродинамична спирачка и карданните валове към задвижващите колоосни редуктори. Спирачките са дискови.

Експлоатационното означение включва серията (10) и поредните номера от 001, като вагоните А са с нечетните номера, а вагоните В – четните. Освен това пред серията и номера на всеки мотрисен вагон е изписано с по-малък размер числото 9552. Съгласно фиш 438-3 на UIC (Международния съюз на железниците) това означава: 9 – тракционен подвижен състав, 5 – дизелов мотрисен вагон и 52 – кодът на българските железници. От 9-те цифри на този стандартизиран номер се изчислява контролната цифра, също изписвана с по-малък размер и отделена с точка от останалите.

Доставените 25 ДМВ се използват за обслужване на пътнически влакове в прилежащите неелектрифицирани линии на депата София, Варна, Пловдив, Димитровград, Левски и др.

Експлоатационни и фабрични данни за мотрисните влакове

Литература 
 Димитър Деянов, Стефан Деянов:Локомотивите на Българските държавни железници, София (2008).

Бележки 

Мотрисни влакове на БДЖ